Francja:
 Garat – gmina
 Garat – rzeka

Osoby noszące nazwisko Garat:
 Dominique Joseph Garat – francuski polityk
 Henri Garat – francuski aktor
 Juan Carlos Garat – urugwajski polityk
 Juan Pablo Garat – argentyński piłkarz
 Patxi Garat – francuski muzyk
 Pierre-Jean Garat – francuski śpiewak

Zobacz też 
 Garath
 Mount Gharat